SII steht für:
 Seiko Instruments
 Standards Institute of Israel, israelische nationale Normungsinstitution (en)
 Sidi Ifni Airport (IATA-Code), Flughafen von Sidi Ifni, Marokko (en)

S II steht für:
 Samsung Galaxy S II, Smartphone der Firma Samsung Electronics
 Caspar S II, Mehrzweckflugzeug der Caspar-Werke
 Maserati Biturbo S II, italienischer Pkw, siehe Maserati Biturbo #Biturbo S (1983–1984) und Biturbo S II (1985–1986)

S (II) steht für:
 DSB S (II), dänische Personenzugtenderlokomotiv-Baureihe

sii steht für:
 Shompen (ISO-639-3-Code), eine der austroasiatischen Sprachen (en)

Siehe auch:
 Solvabilität II
 S2

Abkürzung